

Patronyme 
 Allan McLeod Cormack (1924-1998), physicien sud-africain
 Danielle Cormack (née en 1970), actrice néo-zélandaise
 Peter Cormack (né en 1946), footballeur et entraîneur écossais
 Robert Cormack, directeur artistique pour l'animation, ayant travaillé pour les studios Disney

Toponyme

Cormack est une ville de Terre-Neuve-et-Labrador

Autres 
 Phyllis Cormack, un bateau de l'organisation Greenpeace

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme